Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Nogometni Klub Osijek nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Rosa

Risultati

Prva HNL

Coppa di Croazia

UEFA Europa Conference League

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare